Christophe Colomb steht für

 die CMA-CGM-Christophe-Colomb-Klasse, eine Klasse von Containerschiffen
 Christophe Colomb (Oper), eine Oper von Darius Milhaud

Siehe auch:
 Christoph Kolumbus (Begriffsklärung)